Dioskoros (Διόσκορος) ist der Name von

 Dioskoros (Mosaizist), römischer Mosaizist des 3. Jahrhunderts
 Dioskoros I. von Alexandria, Patriarch von Alexandria im 5. Jahrhundert
 Dioskoros von Aphrodito (Flavius Dioscorus), byzantinischer Funktionär, Rechtsanwalt und Dichter des 6. Jahrhunderts in Ägypten
 Dioskoros (Patriarch) (1935–2015), eritreisch-orthodoxen Patriarchen